Wensleydale bezeichnet:

 Wensleydale (Landschaft), eine Landschaft in Yorkshire (England), davon abgeleitet:
 Wensleydale (Käse), eine Käsesorte aus Wensleydale
 Wensleydale (Schaf), eine Schafrasse aus Wensleydale
 Wensleydale Beacon, ein Hügel auf Deceptionn Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis

 Wensleydale (Yorkshire), ein Dorf im Borough Harrogate in Yorkshire
 Wensleydale (Victoria), ein Ort in Victoria in Australien